Anastasija Sevastova era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Empire Slovak Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Barbora Záhlavová-Strýcová che ha battuto in finale Karin Knapp 6–2, 6–4.

Teste di serie 

  Jana Čepelová (primo turno)
  Karin Knapp (finale)
  Vesna Dolonc (secondo turno)
  Melinda Czink (primo turno)

  Kristýna Plíšková (secondo turno)
  Alexa Glatch (primo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)
  Eléni Daniilídou (Secondo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Empire Slovak Open 2013